Даниэла Мелшиор (; род. 1 ноября 1996, Лиссабон, Португалия) — португальская актриса кино и телевидения. Первоначальную известность получила благодаря португалоязычным сериалу «Ценность жизни» и фильму «Майер Парк». Первый фильм на английском языке с её участием —   «Отряд самоубийц: Миссия навылет».

Биография 
Её дебют состоялся в 2014 году в телесериале «Женщины», когда Даниэла училась в театральной студии. Позднее она участвовала в телесериале «Свежая паста» и в других популярных в Португалии сериалах, таких как «Зелёное золото» и  «Наследница». В кино она дебютировала в 2018 году в картине Валерии Сармиенто «Чёрный блокнот», а затем в комедии «Майер Парк», где сыграла роль Деолинды — ведущего женского персонажа. В 2019 году актриса получила роль Крысолова 2 в фильме «Отряд самоубийц: Миссия навылет» Джеймса Ганна.

Фильмография

Примечания

Ссылки